Hotelových škol existuje více:

Česko
 Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm
 Hotelová škola Mariánské Lázně
 Hotelová Škola Plzeň
 Hotelová škola Praha 10
 Hotelová škola Třebíč
 Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram (ISŠ HPOS Příbram)
 Střední hotelová škola Kladno
 Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International
 Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha - Klánovice
 Vysoká škola Hotelová v Praze 8

 
Střední odborné školy
Seznamy škol
Gastronomie